

Кроген — місто, штат Нью-Йорк
 Кроген — селище, штат Нью-Йорк